Vincelles (Jura) 
Vincelles (Marne)
Vincelles (Saône-et-Loire)
Vincelles (Yonne)